Storabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storabborrtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,67 ha)
Storabborrtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Storabborrtjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Storabborrtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Storabborrtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (13,2 ha)
Storabborrtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Storabborrtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Storabborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704978-158256), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Storabborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706654-158776), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (15,1 ha)
Storabborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707258-159609), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Storabborrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Storabborrtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (3,3 ha)
Storabborrtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Storabborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Storabborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,

Se även
Stor-Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn